Ло́ветт () — англійське прізвище.

 Вільям Ловетт (; 1800—1877) — британський громадський і політичний діяч.
 Джозефіна Ловетт (, уроджена Джозефіна Шоу, ; 1877—1958) — американська сценаристка та акторка.
 Роберт Ловетт (; 1895—1986) — американський державний діяч, міністр оборони США від 1951 до 1953 року.

Англійські прізвища